Naturschutzgebiet Lörmecketal ist der Name folgender Naturschutzgebiete in Nordrhein-Westfalen:

 Naturschutzgebiet Lörmecketal (Kreis Soest) in Rüthen und Warstein im Kreis Soest
 Naturschutzgebiet Lörmecketal (Meschede) in Meschede im Hochsauerlandkreis